

Betzdorf – città della Renania-Palatinato

Betzdorf – comune del distretto di Grevenmacher